

Cinema 
 Noi (Us) – film del 2019 diretto da Jordan Peele

Codici 
 NOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Novorossijsk (Russia)
 noi – codice ISO 639-3 della lingua noiri

Letteratura 
 Noi (Мы) – romanzo di Evgenij Zamjatin del 1924
 Noi (Us) – romanzo di Richard Mason del 2004
 Noi – romanzo di Walter Veltroni del 2009
 Noi (Us) – romanzo di David Nicholls del 2014

Musica 
 Noi – album di Marco Jovine del 1973
 Noi/Ai confini della realtà – singolo dei Matia Bazar del 1987
 Noi – singolo dei Marina Rei del 1995
 Noi – album di Eros Ramazzotti del 2012

Persone 
 Reece Noi – attore britannico

Politica 
 Nation of Islam – movimento afroamericano

Riviste 
Noi – rivista futurista
Noi – rivista nata da una costola di TV Sorrisi e Canzoni in edicola dal 1993 al 1995, poi rinominata Chi

Televisione 
 Noi – miniserie televisiva italiana del 2004 con Barbara D'Urso ed Enzo Decaro
 Noi  – serie televisiva italiana del 2022, remake di This Is Us, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino

Altri progetti